Katedra Notre-Dame w Paryżu
 Dzwonnik z Notre Dame
 Notre-Dame de Paris (musical)